Riksdagsvalget i Sverige 1994 til Sveriges rigsdag blev afholdt den 18. september 1994. Det mest konkret resultat af valget var at Sverige efter tre år med en borgerlig koalitionsregering fik en socialdemokratisk regering. Efter valget overgik Sverige til 4-årige mandatperioder som også blev anvendt i årene 1924-1968.

Valgresultat 

Den socialistiske blok (S og V) modtog i alt 51,5 procent, mens den borgerlige blok (C, FP, KD og M) modtog 41,3 procent af stemmerne. Miljöpartiet fik 5 procent og kom for anden gang ind i parlamentet, men var igen uden for blokpolitikken. Den socialistiske blok havde således vundet valget med en margen på 5,2 procent over Miljöpartiet og den borgerlige blok.

Antallet af støtteberettigede vælgere var 6.496.365 og antallet af stemmer lå på 5.640.393, hvilket giver en valgdeltagelse på 86,82 %, en stigning på 0,09 % i forhold til foregående parlamentsvalg.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Valmyndigheten

Sverige 1994
Politiske valg i Sverige